Środoń − wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim
Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Środoń − polski paleobotanik